Neuvillette (Aisne)
 Neuvillette (Somme)
ook:
Neuvillette-en-Charnie, Sarthe
Andere plaatsen in Frankrijk:
 Neuvillette (Pas-de-Calais), gehucht in de gemeente Campagne-lès-Hesdin